

Musique 
 Green Line, nom d'une gamme d'instruments à vent développée par Buffet Crampon sur la base d'un matériau composite.

Transport 
 Green Line (Luas), ligne du réseau de tramway de Dublin.
 Green Line (Londres), compagnie de bus de la région de Londres fondée en 1930.